Das Adjektiv bulgarisch bezieht sich auf

 den südosteuropäischen Staat Bulgarien
 das Volk der Bulgaren
 die bulgarische Sprache
 die bulgarische Küche

Siehe auch: